Беловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алтайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Белое.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 471 человек, в том числе 243 мужчины и 228 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Белое,
 посёлок Булухта,
 село Комар.

Упразднённые населённые пункты 
Казанда — упразднённое в 2000 г. село.

Примечания 

Муниципальные образования Алтайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края